Гильом (Гийом) VIII — имя ряда французских сеньоров:
 Гильом VIII (герцог Аквитании) (ок. 1025—1086) — герцог Гаскони (1052—1086), герцог Аквитании и граф Пуату (1058—1086).
 Гильом VIII де Монпелье (Guilhem VIII de Montpellier; 1157—1202) См. также 
 Вильгельм VIII